

Musica 
 Rufio – gruppo musicale statunitense

Personaggi 
 Rufio – personaggio del film Hook - Capitan Uncino (Hook) del 1991

Persone 
 Rufione () – militare romano del I secolo a.C., ufficiale di Giulio Cesare
 Gaio Ceionio Rufio Volusiano – politico romano, console nel 311
 Ceionio Rufio Albino – politico romano, console nel 335
 Rufio Postumio Festo – politico romano, console nel 439
 Rufio Pretestato Postumiano – politico romano, console nel 448
 Rufio Achilio Mecio Placido – politico romano, console nel 481
 Rufio Achilio Sividio – politico romano, console nel 488
 Turcio Rufio Aproniano Asterio – politico romano, console nel 494
 Rufio Magno Fausto Avieno – politico romano, console nel 502
 Rufio Petronio Nicomaco Cetego – politico romano, console nel 504
 Rufio Gennadio Probo Oreste – politico romano, console nel 530